Футбольный турнир для итальянских женских клубов занявших в  места со 2-го по 4-е (чемпион участвует в Лиге чемпионов УЕФА) с приглашением команд из других европейских чемпионатов (также в турнире могла принять участие команда-победительница или финалистка Кубка Италии). Проводился в период с 2003 по 2008 год.

Призёры

Финалы

2003 
участники

группа А

группа Б

плей-офф

2004 

группа А

группа Б

плей-офф

2005 

группа А

группа Г

группа Б

плей-офф

группа В

2006 

группа А

группа Г

группа Б

плей-офф

группа В

2008 

группа А

группа Б

плей-офф

Примечания 

Не существующие ныне футбольные турниры
Соревнования по женскому футболу